Мужское выступление с атлетическими булавами в рамках программы   спортивной гимнастики проходило  на летних Олимпийских играх 1904.

Мероприятие состоялось в  Фрэнсис Филд из Университета Вашингтона в Сент-Луис

(Francis Field della Washington University di Saint Louis.).

Каждый участник имел в распоряжении пять минут, чтобы выполнить упражнения двумя булавами массой три фунта (около 1.5 кг). 

В жюри - трое судей, каждый давал оценку до пяти очков.

Это был единственный раз когда состоялось соревнование с атлетическими булавами, хотя выступление мужские индийские булавы "Indian clubs" проведено соревнования на летних Олимпийских играх 1932 в Лос-Анджелесе.

Без отборочного раунда, гимнасты соревновались непосредственно за медали.

Неизвестное количество гимнастов соревновались, и только три, все из США, известны.

Конкурс прошёл в пятницу, 28 октября 1904 года.

Призёры

Соревнование

См. также 
 Атлетические булавы
 Художественная гимнастика
 Булава (спортивный снаряд)
 Олимпийские игры 1932 — булавы

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований 
Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 1904
Бывшие олимпийские виды спорта
Атлетические булавы